Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Philyra l'Océanide, mère de Chiron par Cronos ;
 Philyra femme de Nauplios, mère notamment de Palamède.
 Philyra est le nom de deux genres, l'un de plantes, l'autre d'arthropodes :
 Philyra Klotzsch, est un genre de plantes de la famille des Euphorbiaceae. Ce genre monotypique ne contient que la seule espèce Philyra brasiliensis.
 Philyra Losina-Losinsky, est un genre d'arthropodes de la famille des Phoxichilidiidae. Il n'est plus reconnu valide par certaines autorités et est considéré comme synonyme de Phoxiphilyra Stock.